El término químico octanamina se puede referir a cualquiera de estos cuatro compuestos orgánicos que contienen ocho átomos de carbono y un grupo funcional amino:

 1-octanamina
 2-octanamina
 3-octanamina
 4-octanamina